Korányi oder Koranyi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Koranyi, siehe Sándor Korányi
 Balázs Korányi, ungarischer Leichtathlet 
 Désiré Koranyi (1914–1981; eigtl. Dezső Korányi), ungarisch-französischer Fußballspieler
 Frigyes Korányi (1828–1913), ungarischer Mediziner
 Frigyes Korányi (Politiker) (1869–1935), ungarischer Politiker, Diplomat und Finanzminister
 Lajos Korányi (1907–1981), ungarischer Fußballspieler
 Mátyás Korányi, ungarischer Fußballspieler
 Sándor Korányi (1866–1944), ungarischer Mediziner
 Stephan Koranyi (1956–2021), deutscher Herausgeber und Autor

Siehe auch:

 Kurányi